Jean Studer est le nom de

 Jean Studer (athlétisme) (1914 - 2009), athlète suisse
 Jean Studer (personnalité politique) (1957- ), homme politique suisse